HMS Shoreham je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Shoreham (1694)
 HMS Shoreham (2.) 
 HMS Shoreham (3.) 
 HMS Shoreham (L32) 
 HMS Shoreham (M112) 

Shoreham